Бухоловский сельский округ

Московская область 

 Бухоловский сельский округ Шаховского района (1994—2006)

Тверская область 

 Бухоловский сельский округ Вышневолоцкого района (до 2005)